Пит Сампрас је по други пут освојио турнир. У финалу је победио Карлоса Моју резултатом 6-2, 6-3, 6-3.

Носиоци

 Пит Сампрас (победник)
 Мајкл Ченг (полуфинале)
 Горан Иванишевић (четвртфинале)
 Јевгениј Кафељников (одустао пре почетка турнира) </li>
 Томас Мустер (полуфинале)
 Борис Бекер (прво коло)
 Томас Енквист (четврто коло)
 Вејн Фереира ''(четврто коло)

 Марсело Риос (четвртфинале)
 Алберт Коста (четвртфинале)
 Џим Куријер (четврто коло)
 Магнус Густафсон (друго коло)
 Јан Симеринк (прво коло)
 Феликс Мантиља (четвртфинале)
 Михаел Штих (друго коло)
 Алберто Берасатеги (треће коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Аустралије у тенису 1997.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно
Тенис 1997.